Кратер Лицет () — большой древний ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского врача, астронома и философа Фортунио Лицети (1577—1657)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Проктор на западе; кратеры Соссюр, Хеггинс и Насирэддин на северо-западе; кратеры Штефлер и Фарадей на севере; кратеры Мавролик и Бароцци на северо-востоке; кратер Клеро на востоке; кратер Кювье на юго-востоке; кратер Гераклит на юге (Лицет перекрывает его северную часть) и кратер Маджини на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 75,4 км, глубина 3,53 км.

Кратер Лицет имеет циркулярную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, в южной части перекрыт группой небольших кратеров, значительно разрушен в северной части. В восточной части внутреннего склона просматриваются следы террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1310 м, объем кратера составляет около 4900 км³.  Дно чаши ровное в северной и пересеченное в южной части. В западной и восточной части чаши находятся приметные одиночные кратеры. Имеется центральный хребет несколько смещенный к востоку от центра чаши.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Лицет F относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Лицет на карте LAC-112.
Селенологическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны